Eléni Daniilídou e Casey Dellacqua erano le detentrici del titolo. La Dellacqua quest'anno non ha partecipato; La Daniilidou ha fatto coppia con Coco Vandeweghe, ma ha perso nei quarti di finale.

Maria Sanchez e Nicola Slater hanno battuto in finale Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman 4–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Petra Martić /  Tamira Paszek (primo turno)

  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno) 
  Miki Miyamura /  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Trophy 2013